Бурнёф — залив на атлантическом побережье Франции, граничит с департаментами Атлантическая Луара и Вандея.

Местоположение 
Залив омывает обширную дугу французского атлантического побережья, простирающуюся от Пуэнт-Сен-Жильда (к югу от устья Луары) до Бовуар-сюр-Мер, и отделяется от Бискайского залива островом Нуармутье, соединенным с материком знаменитым Пассажем дю Гуа.

Климат 
По классификации Кёппена климат в заливе океанический, Cfb.

История 
Во время Дореволюционной Франции этот регион был центром контрабанды, которой управляли «лунные бегуны», торговавшие поддельными табаком, солью, спиртными напитками и другими товарами.

Примечания

Литература 
 Émile Boutin, La baie de Bretagne et sa contrebande: sel, vin, tabac, indiennes, 1993, éditions Siloë.
 Johan Vincent, Le Passage du Gois menacé. un grand projet d’endiguement de la bai de Bourgneuf durant la Seconde Guerre mondiale, 2011, éditions Siloë.
 Villalobos, C. A., & Ménanteau, L. (2006). Paléoenvironnements et techniques de production du sel marin (par chauffage, salines solaires) à l'époque antique: le cas des baies de Bourgneuf et de Cadix. Le Sel de la Baie. Histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantiques, 87-103.

Заливы Франции
Заливы Атлантического океана